Sriwijaya Football Club, ou simplesmente Sriwijaya, é um time de futebol da Indonésia.

Tem sede em Palembang, Sumatra.

Patrocinadores 
 Bank Sumsel-Babel (2008–?)
 Thamrin Brothers (2011–?)

Títulos 

  Campeonato Indonésio: 2 (2007 e 2011-12)
  Piala Indonesia Cup: 3 (2008, 2009 e 2010)
  Indonesia Community Shield: 2010
  Indonesian Inter Island Cup: 2 (2010 e 2012)

Ligações externas

 The official website of Sriwijaya FC. 
 Media Online Sriwijaya FC.
 The official website of Singa-Mania.

Clubes de futebol da Indonésia
Clubes de futebol fundados em 1976